Черцы — название населённых пунктов:

 Черцы — деревня в Лепельском районе Витебской области, Белоруссия.
 Черцы — село в Недригайловском районе Сумской области, Украина.